Шампе () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Шампе () — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом

См. также 
 Шампе-сюр-Мозель — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель